Андрегота Галиндез ( око 900. — 972) била је грофица од Арагона између 922. и 943, и кћерка Галинда II Азнареса.

Биографија 
Решила је сукоб који је настао окупацијом грофовија Арагон од стране Санча Гарсеса I од Памплоне, тиме што је 919. обећала да ће да се уда за будућег Гарсију Санчеза I од Памплоне, који је био много млађи од ње.

Касније је брак био поништен (943.) због крвне сродности. Те исте године њен син Санчо Гарсес II од Памплоне преузима титулу грофа од Арагона, а након смрти његовог оца, Санча Гарсеса I од Памплоне 970. наслеђује и круну Наваре и тиме уједињује грофовију Арагон са краљевином Наваром.

Породично стабло

Види још 
 Грофовија Арагон
 Краљевина Навара
 Владари Арагона
 Владари Наваре

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Foundation for Medieval Genealogy

Рођени 900.
Умрли 972.
Владари Арагона
Navarske kraljice
Владари у Европи у X веку